В квалификации на чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2013 будут участвовать 31 команда. Шесть из них квалифицируются автоматически, остальные сборные из дивизиона A будут соревноваться за десять оставшихся мест в квалификационном раунде.

Квалификационный раунд 
В квалификационном раунде участвуют 25 команд, разделённых на пять группы по пять сборных. Они проведут по два матча между собой, дома и на выезде. Сборные, занявшие первые и вторые места, квалифицируются на чемпионат Европы.

Жеребьёвка

Результаты

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Ссылки 
 Квалификационный раунд на официальный сайт чемпионата Европы 2013

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2013
2012 год в баскетболе